Flacé est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Flacé absorbée par Souligné-sous-Vallon en 1810 (commune devenue depuis Souligné-Flacé en 1935) ;
 Flacé devenue Flacé-lès-Mâcon en 1933 et absorbée par Mâcon en 1965.